Псковский государственный политехнический институт (ППИ) — первое высшее техническое заведение Псковской области, существовавшее в 1960—2010 годах. Вошёл в состав Псковского государственного университета.

История 
Институт был образован в 1960 году как учебно-консультационный пункт Северо-Западного заочного политехнического института. В 1972 году стал филиалом Ленинградского политехнического института. В 2004 году ППИ приобрел статус самостоятельного государственного вуза федерального подчинения.

Институт готовил специалистов в области энергетики, вычислительной техники, строительства, машиностроения, автоматизации производства, экономики, финансов, менеджмента, государственного и муниципального управления. В 2006 году в ППИ была открыта аспирантура. 

27 декабря 2010 года путём слияния двух высших учебных заведений (Псковский государственный педагогический университет имени С. М. Кирова, Псковский государственный политехнический институт) и трёх средних профессиональных учебных заведений (Псковский индустриальный техникум, Псковский колледж строительства и экономики и Великолукский строительный колледж) был образован Псковский государственный университет.

Структура 
В состав института входило 7 факультетов:
 
 Факультет информатики (ФаИ) 
 Механико-машиностроительный факультет (ММФ) 
 Инженерно-строительный факультет (ИСФ) 
 Электромеханический факультет (ЭлМФ) 
 Финансово-экономический факультет (ФЭФ) 
 Факультет управления и экономики (ФУЭ) 
 Подготовительный факультет
 
В аспирантуре ППИ велось обучение по специальностям:
 Технология машиностроения;
 Электромеханика и электрические аппараты;
 Вычислительные машины и системы;
 Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, комплексами.

Примечания

Литература 
 Псковский политехнический институт. Краткий исторический очерк. — Санкт-Петербург, 1996
 Высшие учебные заведения Псковской области: сборник-справочник. — Псковский областной комитет гос. статистики, 2001 -  64 с.

Ссылки 
 
 
 
 

Высшие технические учебные заведения России
Наука в СССР
политехнический
Псковский государственный университет